Дмитрий Витальевич Лисицкий (род. 1941) – профессор, доктор технических наук.

Биография 

В 1965 году окончил Новосибирский институт инженеров геодезии, аэрофотосъёмки и картографии (НИИГАиК) и начал трудовую деятельность в СНИИГГиМС.

С января 1970 г. март 1999 г. Дмитрий Витальевич работал в НИИПГ – центре «Сибгеоинформ» на должностях старшего научного сотрудника, заведующего лабораторией, заведующего отделом, а с 1980 года – на должности заместителя директора по научной работе.

В 1973 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Исследование некоторых вопросов точности и надёжности физических способов нивелирования».

В течение 1976-1988 гг. являлся руководителем темы по автоматизации процессов создания топографических карт и планов, выполняемой в порядке международного сотрудничества геодезических служб социалистических стран.

В 1991 году защитил докторскую диссертацию на тему «Теоретические основы и реализация цифрового крупномасштабного картографирования местности».

С 1999 года заведовал кафедрой картографии в СГГА (ныне СГУГиТ). Является председателем Учёного совета по защите докторских диссертаций.

Научная деятельность

Основное направление научной деятельности – разработка теории, методов и технологии крупномасштабного картографирования на основе цифрового моделирования местности, разработка геоинформационных систем различного уровня и назначения.
Автор более 80 учебных и учебно-методических работ.
Основные научные результаты:
•	Автор изобретения «Способ осуществления справочно-аналитических функций ГИС» (совместно с Кацко С. Ю., Писаревым В. С., Бугаковым П. Ю.)
•	Автор изобретения «ПМУПАСК» (совместно с Янкелевич С. С., Колесниковым А. А., Женибековой А. Б.)

Преподавательская деятельность

Научные труды/работы и публикации

 Геоинформатика. Учебное пособие, Новосибирск, 2012. 114 с.
 Трёхмерная компьютерная картография. Монография. Новосибирск, 2016. 178 с. (в соавторстве).
 Мультимедийная картография. Учебное пособие. Новосибирск, 2016. 107 с. (в соавторстве).
 Автоматизированные информационно-измерительные геодезические системы. Учебное пособие. Новосибирск, 1989. 96 с. (в соавторстве).
Награды и звания
 Орден «Дружбы народов»
 Серебряная медаль ВДНХ СССР (1974-1981, за разработки в области автоматизации крупномасштабного картографирования)
 Знак «Отличник геодезии и картографии»
 Звание «Почётный геодезист»

Примечания
Ссылки
 https://search.rsl.ru/ru/record/01006713953
 https://search.rsl.ru/ru/record/01007156566
 https://search.rsl.ru/ru/record/01000122944
 https://istgeodez.com/lisitskiy-dmitriy-vitalevich/
 https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37505970
 https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39361657
 https://search.rsl.ru/ru/record/01009461085
 https://search.rsl.ru/ru/record/01008898576
 https://search.rsl.ru/ru/record/01001563005

Геодезисты СССР